Ontvoering van Freddy Heineken, de ontvoering van bierbrouwer Freddy Heineken en zijn chauffeur Ab Doderer in 1983
De Heineken Ontvoering, een Nederlandse speelfilm uit 2011 over deze zaak
Kidnapping Freddy Heineken, een Engelstalige speelfilm uit 2013 over deze zaak